Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New Orleans 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Pam Shriver 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Kathy Rinaldi (primo turno)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Kathy Horvath (primo turno)
 Mareen Louie (quarti di finale)
 Kate Gompert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New Orleans 1985